Tait – variante di tight, abito formale maschile

Persone 
 Alan Tait (1964) – ex rugbista a 13 e a 15
 Archibald Campbell Tait (1811-1882) – arcivescovo anglicano e teologo britannico
 Arthur Fitzwilliam Tait (1819-1905) – artista anglo-statunitense
 Blyth Tait (1961) – fantino neozelandese
 Douglas Tait (1978) – attore e produttore cinematografico statunitense
 Flavien Tait (1993) – calciatore francese
 George Tait (1982) – calciatore inglese
 Gregor Tait (1979) – nuotatore britannico
 James Tait (1863-1944) – storico inglese
 John Tait (1975) – ex giocatore di football americano statunitense 
 Lawson Tait (1845-1899) – medico britannico
 Lindsay Tait (1982) – cestista neozelandese
 Logan Tait (1934-2016) – cestista canadese
 Mathew Tait (1986) – rugbista a 15 britannico 
 Peter Guthrie Tait (1831-1901) – fisico britannico
 Robert Tait McKenzie (1867-1938) – artista canadese 
 Sarah Tait (1983-2016) – canottiera australiana
 Shaun Tait (1983) – crickettista australiano

Religione 
 Tait – dea egizia della tessitura